Auf dem 2. Parteitag der PDS am 26. und 27. Januar 1991 in Berlin erfuhr der Parteivorstand eine radikale Verkleinerung. Gregor Gysi wurde erneut als Vorsitzender gewählt.

Partei des Demokratischen Sozialismus